Архиепархия Хомса () — архиепархия Мелькитской католической церкви с центром в городе Хомс, Сирия. Кафедральным собором архиепархии Хомса является церковь Пресвятой Девы Марии в городе Хомс. В городе Ябруд находится сокафедральный храм святых Константина и Елены. Численность верующих архиепархии составляет около 30.000 человек.

История 
Епархия Акки была создана на основе трёх православных епархий Хомса, Ябрида и Хама. В 1724 году эти три епархии перешли в Мелькитскую католическую церковь. 14 марта 1849 года патриарх Максим III Мазлум объединил епархии Хомса, Ябрида и Хама в одну архиепархию Хомса.

Епископы архиепархии 
 епископ Игнатий (упоминается в 1759);
 епископ Иеремия (упоминается 1790);
 архиепископ Григорий Ата (20.02.1849 — 3.12.1899);
 архиепископ Флавиан Кфури (21.11.1901 — 1920);
 архиепископ Василий Хури (20.11.1920 — 25.10.1938);
 архиепископ Атанасиос Тутунги (1.10.1938 — 5.12.1961) — выбран архиепископом Алеппо;
 архиепископ Иоанн Бассул (5.12.1961 — 21.08.1971) — выбран архиепископом Захле и Фурзола;
 архиепископ Денис Гайт (21.08.1971 — 22.03.1986);
 архиепископ Абрахам Нехме (20.08.1986 — 20.06.2005);
 архиепископ Исидор Биттика B.A. (9.02.2006 — 6.09.2010);
 архиепископ Иоанн-Абдо Арбах B.C. (23.06.2012 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Восточнокатолические епархии Сирии
Епархии Мелькитской католической церкви
Религия в Хомсе